Перелётные свиньи () — кинофильм режиссёра Сильвена Эстибаля, который вышел на экраны в 2011 году.

Сюжет 
Джафару, рыбаку из сектора Газа, не везёт. Он весь в долгах. В его сети попадает лишь мелкая рыбёшка, хотя другие рыбаки возвращаются с богатым уловом.

В ролях

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы-драмы Франции